Une chaîne cinématique peut désigner :
 
 en mécanique, c'est un ensemble de pièces destiné, au sein d'une machine, à transmettre ou transformer un mouvement. On peut la modéliser à l'aide d'un schéma cinématique ;
 en robotique, l'utilisation d'un tel schéma comme modèle articulaire.